Разбојени има више значења:

 Разбојени (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Разбојени (Тулћа), насеље у округу Тулћа у Румунији
 Општина Разбојени (Њамц), општина у округу Њамц у Румунији